Obhájcem titulu byl zimbabwsko-slovenský pár Kevin Ullyett a Daniela Hantuchová, který v semifinále nestačil na Paese s Navrátilovou.

Soutěž vyhrála indicko-americká dvojice startující na divokou kartu Leander Paes a Martina Navrátilová, která v boji o titul zdolala australsko-řecký pár Todd Woodbridge a Eleni Daniilidouová po setech 6–4, 7–5. Navrátilová tak získala ve čtyřiceti šesti letech první titul ve smíšené čtyřhře na Australian Open a celkově pak padesátý sedmý z grandslamu.

Nasazené páry 
  Max Mirnyj /  Janette Husárová (1. kolo)
  Mike Bryan /  Lisa Raymondová (2. kolo)
  Mark Knowles /  Jelena Lichovcevová (2. kolo)
  Donald Johnson /  Rennae Stubbsová (semifinále)
  Kevin Ullyett /  Daniela Hantuchová (semifinále)
  Wayne Black /  Cara Blacková (1. kolo)
  Jared Palmer /  Lee Janetová (čtvrtfinále)
  Brian Macphie /  Rika Fudžiwarová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry

Australian Open 2003